аль-Ма́лики, Малики () — нисба, часть арабского имени, указывающая на принадлежность к маликитскому мазхабу. У современных арабов является также фамилией.
Персоналии
 Аль-Малики, Нури (род. 20 июня 1950) — иракский политический и государственный деятель, премьер-министр Ирака с апреля 2006.
  (973—1031) — кади, правовед маликитского толка.
  (1944—2004) — суннитский богослов из Саудовской Аравии.
  (род. в 1955) — министр иностранных дел в текущем правительстве ПНА.
  (ум. в 1760 году) — муфтий маликитов Дамаска.
  (1918—1955) — офицер сирийской армии и политический деятель
  (род. 9 мая 1975) — тунисский футболист.
  (род. 1969) — саудовский актёр.
  — катарский актёр.
Топонимы
  — селение в мухафазе Хадджа, Йемен.
   — ныне осушенное мелководное озеро в Албании.
  — малый город в Албании.